Der verlorene Vater steht für:

 einen älteren Übersetzungstitel von George Bernard Shaws Schauspiel Man kann nie wissen
 Der verlorene Vater (Film), einen Fernsehfilm von Hermine Huntgeburth aus dem Jahr 2010